Джошуа Луис Уийнър (), по-известен като Джош Кийтън (), е американски филмов, телевизионен и озвучаващ актьор, певец и музикален продуцент.

Биография и творчество 
Джош Кийтън е роден на 7 февруари 1979 г. в Хасиенда Хайтс, Калифорния, САЩ.

Той е единственият актьор изиграл и Питър Паркър/Спайдър-Мен и Норман Озборн, съответно в анимационните сериали „Невероятният Спайдър-Мен“ и „Спайдър-Мен (сериал, 2017)“.

Частична филмография

Филми

Сериали

Източници

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Деца актьори
Американски поп певци
Американски музиканти
Американски музикални продуценти
Родени в Калифорния